Прибре́жное — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Прибрежное — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Прибрежное — до 2008 г. название села Алтын кемер Жетысайского района Туркестанской области.

Россия 
 Прибрежное — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Прибрежное — село в Старомайнском районе Ульяновской области.
 Прибрежное — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Прибрежное — село в Сакском районе.
 Прибрежное — село в Городском округе Судак/Судакском городском совете.

Украина 
 Прибрежное — посёлок городского типа в составе Бахмутского района Донецкой области.
 Прибрежное — село в Ружинском районе Житомирской области.
 Прибрежное — посёлок в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

См. также 
 Прибережное
 Прибрежное сельское поселение
 Прибрежная
 Прибрежный